Nubkhesbed («Oro y lapislázuli»  ) fue una antigua reina egipcia de la Dinastía XX. Fue la gran esposa real del faraón Ramsés VI y madre del faraón Ramsés VII, la princesa Iset (esposa de Dios de Amón) y los príncipes Amenherkhepshef y Panebenkemyt. 

Se la menciona en la tumba KV13 de su hijo Amenherkhepshef y en una estela de su hija Iset en Coptos.

Titulatura

Referencias

Fuentes 

Egipcias del siglo XII a. C.